Duboc ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Duboc (* 1969), französischer Bassist und Komponist
 Charles Edouard Duboc (1822–1910), deutscher Schriftsteller und Maler
 Emmanuelle Duboc (* 1980), französische Snowboarderin
 Julius Duboc (1829–1903), deutscher Schriftsteller und Philosoph
 Paul Duboc (1884–1941), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Dubok